Франсуа́ Клод Аму́р де Шарио́ль, маркиз де Буйе́ (, [буйэ]; 1739 год —  1800 год, Лондон) — французский генерал, готовивший бегство Людовика XVI и интервенцию против революционной Франции.

Биография 

Родился 19 ноября 1739 года в родовом замке Клюзель. Рано потеряв родителей, воспитывался дядей, который занимал высокую должность при Людовике XV. После завершения учёбы в иезуитской коллегии поступил офицером в полк драгун. Отличился в Семилетней войне, особенно в битве при Грюнберге.

В 1768 году был назначен губернатором Гваделупы, откуда в мае 1777 года был переведён в качестве наместника на Мартинику. Во время войны за американскую независимость с успехом оборонял Антильские острова от англичан. По возвращении во Францию получил звание генерал-лейтенанта.

Будучи губернатором Эльзаса и Франш-Конте, он употреблял все зависящие от него меры для подавления разгоравшейся революции, жестоко усмирил восставший гарнизон Нанси (1790), подготовил всё к бегству Людовика XVI и к вторжению во Францию русской армии, обещанному Екатериной II (1791). Вызывал ненависть патриотов (в связи с чем упомянут в пятом куплете «Марсельезы»), но королевская семья надеялась на Буйе как на своего спасителя. 

Буйе руководил организацией побега короля 20 июня 1791 года, конвоировал сундуки с королевскими драгоценностями в цитадель Монмеди. После провала бегства королевской семьи в Варенн был обвинён в измене декретом Национального собрания и эмигрировал в Кобленц, где вступил в армию армию принца Кондe. Тщетно хлопотал при дворах европейских монархов о выдаче короля, после его казни уехал в Англию. Был похоронен у старинной церкви Святого Панкратия, в 1866 г. перезахоронен на кладбище Монмартр. 

Маркиз де Буйе оставил мемуарное сочинение, озаглавленное «Mémoires sur la Révolution française, depuis son origine jusqu’à la retraite du duc de Brunswick» и изданное посмертно в Париже в 1801 году.

Ссылки 
 

Французские военачальники-роялисты
Маркизы Франции XVIII века
Генералы Франции XVIII века
Губернаторы Гваделупы
Участники Семилетней войны
Военные Франции в Войне за независимость США
Кавалеры ордена Святого Духа
Мемуаристы Франции
Похороненные в Лондоне
Похороненные на кладбище Монмартр
Перезахороненные